Паровоз Петра Кривоноса — паровоз серії Э Эу 684-37, встановлений в якості пам'ятника у Слов'янську.

Петро Кривонос у житті станції Слов'янськ 
Батьки майбутнього знаменитого залізничника переїхали в Слов'янськ з Феодосії в 1912 році, коли їхньому синові було 2 роки. У Слов'янську Петро закінчив школу № 3 (тепер № 6), три роки відучився в школі фабрично-заводського учнівства, працював слюсарем, потім — помічником машиніста.

У 1931 році Петро Кривонос вступив до Дніпропетровського інституту залізничного транспорту.

1 липня 1935 року він був машиністом паровоза ЭУ ​​684-37, і на ділянці «Слов'янськ-Лозова» провів поїзд, розігнавши його до великої (на той час) швидкості і відкривши нову сторінку історії в розвитку прогресу на залізничному транспорті.

Адреса 
Сквер Ветеранської Слави, станція Слов'янськ, Слов'янськ, Україна.

Пам'ятники Донецької області
Локомотиви України
Паровози
Пам'ятки історії Слов'янська